Старт в Первом национальном Чемпионате Белоруссии приняли пять команд, однако по ходу чемпионата «Нива» (Гродно) стала финансовым банкротом.

Не блистала высоким уровнем и организация чемпионата, его даже не довели до конца. Команды сыграли разное количество матчей, и в конце концов расположились в следующем порядке:
  «Надежда» (Могилёв) — 6 игр
  «Нива» (Гродно) — 6 игр
  «Трикотажница-Орнина» (Бобруйск) — 8 игр
 4. «Электроника» (Минск) — 7 игр
 5. «Гомельчанка» (Гомель) — 7 игр

Чемпионы Белоруссии 

 Ольга Новикова
 Юлия Степанова
 Елена Ананич
 Инна Перлина
 Ирина Козеева
 Татьяна Волкова
 Зинаида Валюженич
 Галина Станкевич
 
 Светлана Солдатенко
 Наталья Глядко
 Светлана Рыжова
 Людмила Мороз
 Людмила Штомикова
 Наталья Сысоева
 Светлана Храповицкая
 Надежда Туркова
 Лолита Горевая
 Главный тренер — Иван Турков, тренер Вячеслав Турков

Кубок Белоруссии 

Розыгрыш Кубка Белоруссии состоялся после чемпионата (участвовали 4 сильнейшие команды).
Голы в финале забили Наталья Сысоева — 4 и Ольга Новикова.

Литература

Примечания 

1992 год в женском футболе
Спорт в Белоруссии в 1992 году
Женский футбол в Белоруссии
Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин